

Sigle 
 Defence Intelligence Organisation – agenzia di spionaggio australiana

Codici 
 DIO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile delle Isole Diomede (Stati Uniti)
 dio – codice ISO 639-3 della lingua dibo

Musica 
 Dio – gruppo musicale heavy metal del cantante Ronnie James Dio
 Dio – traccia dell'album discografico Tenacious D dei Tenacious D del 2001
 Dio – album tributo di Jorn del 2010

Religione 
 Dio – concetto di essere superiore, di tipo trascendente e/o immanente, il cui rapporto con l'essere umano (interpretato diversamente a seconda dei vari tipi di credo) prende il nome di religione
Dio (religione sumera)
Dio (induismo)
Dio (religione greca)
Dio (religione romana)
Dio (gnosticismo)
Dio (ebraismo)
Dio (cristianesimo)
Dio (Islam)
Dio (manicheismo)
Dio (nuovi movimenti religiosi)

Altro 
 Dio – opera teatrale di Woody Allen
 Dio – nell'universo immaginario di Dragon Ball, essere magico che ha il ruolo di osservatore e di governatore di un pianeta o di un certo settore dell'universo
 Dio della Terra – personaggio dell'universo immaginario di Dragon Ball
 Dio Brando – antagonista del manga Le bizzarre avventure di JoJo
 Dio – personaggio del manga e anime Dr. Slump & Arale

Altri progetti